William Keppel je lahko:
 Willem Anne van Keppel, 2nd Earl of Albemarle (1702–1754)
 William Keppel (general) (1727–1787), britanski general
 William Keppel (guverner) (u. 1834), britanski general in kolonialni administrator
 William Charles Keppel, 4th Earl of Albemarle (1772–1849)
 William Coutts Keppel, 7th Earl of Albemarle (1832–1894)